

Patronyme 

 Bruno Freyssinet, metteur en scène français
 Claude Freyssinet (né en 1938), ancien joueur de rugby à XV
 Éric Freyssinet, officier de gendarmerie
 Eugène Freyssinet  (1879-1962), ingénieur français, inventeur du béton précontraint 
 Jacques Freyssinet (né en 1937), économiste français, spécialiste du chômage

Nommés d'après Eugène Freyssinet 
 Freyssinet, entreprise, de construction et de rénovation de bâtiments et d’ouvrages de génie civil, filiale du groupe Vinci
 Freyssinet SA, entreprise de précontrainte en Suisse, avec actionnariat du groupe Vinci
 Soletanche Freyssinet, entreprise du groupe Freyssinet, avec actionnariat du groupe Vinci
 Articulations Freyssinet
 Halle Freyssinet, Paris

Autres
 Le Freyssinet, village français de la commune du Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes)
 frécinette banane de petit format

Patronyme français